Поластрон, Люсьен (род. 1944) — французский писатель
 Поластрон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Поластрон — коммуна во Франции, департамент Жер